Dead Inside může označovat:

Hudba 
 Dead Inside (album), album americké hudební skupiny The Golden Palominos z roku 1996
 "Dead Inside" (píseň), singl anglické rockové skupiny Muse z roku 2015
 "Dead Inside", píseň Mudvayne z jejich eponymního alba z roku 2009
 "Dead Inside", píseň rappera XXXTentacion z jeho alba 17
 "Dead Inside", píseň Widescreen Mode z jejich alba Until the End

Film a televize 
 "Dead Inside" (CSI: NY), sedmá epizoda páté řady amerického kriminálního dramatu "CSI: NY The Dead Inside (film, 2011), americký muzikálový hororový film z roku 2011
 The Dead Inside (film, 2013), britský horor z roku 2013, v USA uvedený jako Infected Ostatní 
 Dead Inside (hra), hra na hrdiny
 Dead Inside neboli mrtvý uvnitř'' je stav, který může člověk zažít, když cítí beznaděj, depresi nebo nechce dále žít.